Příjmení Mařík s ženskou variantou Maříková se v češtině vyskytuje již stovky let. Původně staré české mužské jméno zdokumentované již ve 14. století, o víceru cizojazyčných variantách: Latinsky Mauricius, Marzicon nebo Marsson, německy Mauritius.

Nositelé tohoto příjmení

Muži 
 Bohuslav Mařík (1854–1929) – český konstruktér, ředitel ČKD
František Mařík (konstruktér) (1816–1893) – český konstruktér lokomotiv, otec Bohuslava Maříka
František Mařík (1884–1966) – profesor větracích zařízení na Vysoké škole báňské v Ostravě
František Mařík (motorista) (1886–1948) – český inženýr, přezdívaný "táta Indiánů", průkopník československého motocyklismu
 Jaroslav Mařík (1913–1997) – český esperantista, čestný člen Českého esperantského svazu a Světového esperantského svazu.
 Josef Mařík (19. - 20. století), architekt z pražských Košířů
 Kamil Mařík (* 1946) – básník a překladatel.
 Karel Mařík (* 1966), hudební skladatel
 Mgr. Radek Mařík – soudce u Obvodního soud pro Prahu 3, 2014.
 Václav Mařík (1898–1956) – meziválečný český fotbalista, obránce
 Václav Mařík (hokejista) (* 1947) - hokejista
 Vladimír Mařík – více nositelů toho jména:
 Vladimír Mařík (politik) (1924–???) – Doktor práv a sociálně-politických věd, válečný odbojář, český a československý politik Komunistické strany Československa a poslanec Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění za normalizace, člen Českého svazu bojovníků za svobodu.
 Vladimír Mařík (vědec) (* 1952) – český vědec, profesor a zakladatel a vedoucí Katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Ženy 
 Ivana Maříková (* 1962) – bývalá česká dětská herečka.
 Karla Maříková (* 1981) – česká zdravotní sestra a politička SPD.

Fiktivní postavy 
 Kája Mařík – postava z knih Školák Kája Mařík, 7 dílů psaných v letech 1926– popisuje školní dny malého chlapce, od autorky Marie Černé, provdané Wagnerové, která psala pod pseudonymem Felix Háj.

Nositelé tohoto jména 
 Mařík Maň (14. století) – poslední držitel obce Maňovice, je zapsán latinsky jako Marzicon Man, v jiném záznamu jako Marsson Manion.
 Mařík z Benešova (, ) – český filosof a v letech 1447– rektor Karlovy univerzity v Praze.
 Mařík (Mauricius) z Prahy, řečený Rvačka (podle umístění Cyriaků v Praze, na místě řečeném Na Rvačkách) – generální převor řádu křižovníků s červeným srdcem – Cyriaků, 4. převor od přenesení sídla řádu do Čech, profesor bohosloví a inkvizitor kacířství.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Mužská jména